Кубок світу з шахів 2019 року — шаховий турнір, який проходив за олімпійською системою в Ханти-Мансійську з 9 вересня по 4 жовтня 2019 року.

Переможцем турніру став азербайджанський шахіст Теймур Раджабов, який переміг Дін Ліженя з Китаю у фіналі на тай-брейку з рахунком 6-4 (2-2 — класичні шахи, 4-2 — швидкі та блискавичні шахи). Обидва фіналісти Кубка світу отримали путівки в турнірі претендентів 2020 року.

Формат 
Турнір проводився за нокаут-системою.

Кожен матч на турнірі складався з двох партій (крім фіналу і матчу за третє місце, де таких ігор буде чотири) з контролем часу 90 хвилин і 30 секунд фішерівського додавання на перші сорок ходів, а після подолання рубежу сорокового ходу ще 30 хвилин при тому ж додаванні.

Якщо після двох партій рахунок в матчі залишався рівним, призначався тай-брейк, який мав гратися на наступний день. Тай-брейк розігрувався за такою системою:

 Дві партії в швидкі шахи (25 хвилин з 10-секундним додаванням).
 Якщо рахунок залишається нічийним після двох швидких партій, граються ще дві партії з контролем 10 хвилин з 10-секундним додаванням на хід.
 Якщо рахунок залишається нічийним після чотирьох партій в швидкі шахи, суперники грають дві партії у бліц з контролем п'ять хвилин і три секунди додавання.
 Якщо рахунок залишається нічийним і в цьому випадку, тоді призначається так звана партія смерті (або армагеддон), в якій у білих п'ять хвилин, у чорних чотири, але нічия в партії вважається перемогою чорних. Починаючи з 61-го ходу в партії смерті з'являється двохсекундне додавання на хід.

Кваліфікація фіналістів 
В турнір претендентів проходили учасники фіналу кубку світу. У правилах говорилося, що це будуть два фіналісти, крім Магнуса Карлсена і Фабіано Каруани, тому що Карлсен як чемпіон світу не братиме участі в турнірі претендентів, а Каруана вже отримав місце в цьому турнірі. Але Карлсен і Каруана обидва відмовилися від участі в Кубку світу, тому буде мати місце звичайна система.

Розклад 
Кожен з перших шести турів займає три дні: по одному дню на дві звичайні партії, потім третій день на тай-брейк, якщо такий буде потрібно. Фінал триває чотири дні, в п'ятий проводиться тай-брейк (якщо буде потрібно)

 Раунд 1: 10-12 вересня
 Раунд 2: 13-15 вересня
 Раунд 3: 16-18 вересня
 День відпочинку: 19 вересня
 Раунд 4: 20-22 вересня
 Раунд 5: 23-25 вересня
 Раунд 6: 26-28 вересня
 День відпочинку: 29 вересня
 Фінал і тай-брейк (якщо буде потрібно): 30 вересня — 4 жовтня

Всі раунди будуть починатися о 13:00 за київським часом.

Призи

Учасники 
Учасники відсортовані за рейтингом ФІДЕ станом на вересень 2019.
  Дін Ліжень (Китай), 2805 (WC)
  Аніш Гірі (Нідерланди), 2779 (R)
  Максим Ваш'є-Лаграв (Франція), 2778 (WC)
  Веслі Со (США), 2776 (WC)
  Ян Непомнящий (Росія), 2774 (R)
  Левон Аронян (Вірменія), 2765 (WC)
  Шахріяр Мамед'яров (Азербайджан), 2764 (R)
  Леньєр Домінгес Перес (США), 2763 (Z2.1)
  Олександр Грищук (Росія), 2759 (R)
  Теймур Раджабов (Азербайджан), 2758 (R)
  Владислав Артєм'єв (Росія), 2757 (E19)
  Юй Ян'ї (Китай), 2752 (R)
  Сергій Карякін (Росія), 2750 (R)
  Хікару Накамура (США), 2743 (Z2.1)
  Дмитро Андрейкін (Росія), 2743 (R)
  Радослав Войташек (Польща), 2739 (E18)
  Пентала Харікрішна (Індія), 2738 (R)
  Ян-Кшиштоф Дуда (Польща), 2730 (R)
  Петро Свідлер (Росія), 2729 (R)
  Микита Вітюгов (Росія), 2728 (R)
  Вей І (Китай), 2727 (AS18)
  Ле Куанг Льєм (В'єтнам), 2726 (AS18)
  Давид Навара (Чехія), 2724 (E18)
  Бу Сянчжі (Китай), 2721 (R)
  Ван Хао (Китай), 2720 (R)
  Семюель Шенкленд (США), 2713 (AM18)
  Максим Матлаков (Росія), 2710 (E18)
  Євген Томашевський (Росія), 2706 (R)
  Сантош Відіт (Індія), 2705 (R)
  Дмитро Яковенко (Росія), 2704 (R)
  Джеффрі Сюн (США), 2703 (Z2.1)
  Аліреза Фіруджа (Іран), 2702 (AS19)
  Данило Дубов (Росія), 2699 (E19)
  Бассем Амін (Єгипет), 2692 (AF)
  Гавейн Джонс (Англія), 2692 (E18)
  Нільс Гранделіус (Швеція), 2691 (E18)
  Майкл Адамс (Англія), 2690 (R)
  Борис Гельфанд (Ізраїль), 2686 (E19)
  Хорхе Корі (Перу), 2686 (AM18)
  Максим Родштейн (Ізраїль), 2684 (E19)
  Ернесто Інаркієв (Росія), 2682 (E18)
  Люк Макшейн (Англія),, 2682 (E18)
  Антон Коробов (Україна), 2679 (E18)
  Давід Антон Гіхарро (Іспанія), 2678 (E18)
  Аркадій Найдіч (Азербайджан), 2675 (R)
  Руслан Пономарьов (Україна), 2675 (E19)
  Тамір Набати (Ізраїль), 2673 (E18)
  Володимир Федосєєв (Росія), 2671 (R)
  Кирило Алєксеєнко (Росія), 2668 (ON)
  Ференц Беркеш (Угорщина), 2666 (E19)
  Лівіу-Дітер Нісіпяну (Німеччина), 2666 (E19)
  Самуель Севян (США), 2665 (Z2.1)
  Башкаран Адгібан (Індія), 2665 (ACP)
  Іван Чепарінов (Грузія), 2663 (E18)
  Санан Сюгіров (Росія), 2662 (E18)
  Іван Шаріч (Хорватія),2660 (E18)
  Кацпер Пьорун (Польща), 2660 (E19)
  Рустам Касимджанов (Узбекистан), 2657 (Z3.4)
  Пархам Магсудлу (Іран), 2656 (J18)
  Олексій Сарана (Росія), 2655 (E18)
  Антон Демченко (Росія), 2655 (E18)
  Ігор Коваленко (Латвія), 2654 (PN)
  Беньямін Гледура (Угорщина), 2654 (E19)
  Сергій Мовсесян (Вірменія), 2654 (E19)
  Григорій Опарін (Росія), 2654 (E19)
  Євген Наєр (Росія), 2653 (E18)
  Константін Лупулеску (Румунія), 2652 (E19)
  Роберт Оганесян (Вірменія), 2650 (E18)
  Олександр Предке (Росія), 2650 (E19)
  Максим Чигаєв (Росія), 2643 (ON)
  Євген Барєєв (Канада), 2643 (Z2.2)
  Ніджат Абасов (Азербайджан), 2640 (E18)
  Беньямін Бок (Нідерланди), 2640 (E18)
  Сандро Мареко (Аргентина), 2640 (Z2.5)
  Ахмед Адлі (Єгипет), 2636 (Z4.2)
  Едуардо Ітуррісага (Венесуела), 2635 (AM19)
  Ар'ян Тарі (Норвегія), 2634 (J17)
  Мірча-Еміліан Пирліграс (Румунія), 2633 (E18)
  Рінат Джумабаєв (Казахстан), 2633 (Z3.4)
  Нгуєн Нгок Чіонг Шон (В'єтнам), 2631 (AS18)
  Сур'я Шехар Гангулі (Індія), 2630 (AS18)
  Панаяппан Сетхураман (Індія), 2630 (AS19)
  Андрій Єсипенко (Росія), 2625 (E19)
  Ніклас Хушенбет (Німеччина) 2620 (E19)
  С.Л.Нараянан (Індія), 2618 (AS19)
  Абхіджит Гупта (Індія), 2616 (AS19)
  Неуріс Дельгадо Рамірес (Парагвай), 2612 (AM19)
  Муралі Картікеян (Індія), 2612 (AS19)
  Матеуш Бартель (Польща), 2612 (E19)
  Ніхал Сарін (Індія), 2610 (PN)
  Лу Шанлей (Китай), 2610 (Z3.5)
  Читамбарам Аравінд (Індія), 2607 (Z3.7)
 , 2606 (E19)
  Дієго Флорес (Аргентина), 2604 (AM18)
 , 2601 (AS18)
  Еміліо Кордова Даса (Перу),2599 (AM18)
  Арман Пашикян (Вірменія), 2599 (E18)
  Ігор Лисий (Росія), 2596 (E19)
 , 2596 (Z2.4)
  Алан Пічот (Аргентина), 2596 (AM19)
  Микита Петров (Росія), 2595 (E19)
 , 2594 (PN)
  Ельтадж Сафарлі (Азербайджан), 2593 (E18)
  Олексій Придорожний (Росія), 2591 (ON)
  Сюй Сянюй (Китай), 2584 (Z3.5)
  Данило Юффа (Росія), 2571 (E18)
 , 2571 (E19)
 , 2567 (E18)
 , 2566 (PN)
 , 2566 (Z2.3)
 , 2562 (Z2.5)
 , 2554 (AM19)
 , 2554 (E19)
 , 2554 (Z2.4)
 , 2550 (Z4.1)
 , 2545 (Z3.3)
 , 2539 (Z3.1)
  Ілля Ільюшенок (Росія), 2533 (ON)
 , 2533 (PN)
 , 2485 (E19)
 , 2477 (Z2.3)
 , 2438 (Z4.3)
  Ессам Ель-Джинді (Єгипет), 2423 (AF)
 , 2408 (Z3.3)
 , 2395 (AM19)
 , 2284 (Z4.4)
 , 2250 (Z3.2)
 , 1954 (Z3.6)

Результати, раунди 1-4

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Результати, раунд 5–7

Матч за третє місце

Фінал 

Переможцем турніру став Теймур Раджабов ( Азербайджан)

Див. також 
 Кубок світу з шахів 2000
 Кубок світу з шахів 2002
 Кубок світу з шахів 2005
 Кубок світу з шахів 2007
 Кубок світу з шахів 2009
 Кубок світу з шахів 2011
 Кубок світу з шахів 2013
 Кубок світу з шахів 2015
 Кубок світу з шахів 2017

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка турніру  
 Турнір на chesspro.ru  
 Форум турніру на chesspro.ru  

Шахові турніри 2019
Кубок світу із шахів
Шахові змагання у Росії
Вересень 2019
Жовтень 2019